Матчи по снукеру на летних Паралимпийских играх 1988 года состояли из турнира среди мужчин. Всего было разыграно 3 медали.

Результаты

Плей-офф

Медали

Ссылки 
 Результаты. Международный Паралимпийский Комитет

Соревнования на летних Паралимпийских играх 1988
Снукер на летних Паралимпийских играх
1988 год в снукере